Октејвија Спенсер (; Монтгомери, 25. мај 1972) америчка је филмска и телевизијска глумица. Признање филмских критичара стекла је улогом Мини у блокбастеру Служавке из 2011. године. За то извођење добила је Оскара, Златни глобус, Награду филмских критичара и Награду Удружења филмских глумаца за најбољу споредну глумицу. Улоге у филмовима Невидљиви фактори (2016) и Облик воде (2017) донели су јој још две номинације за награду Оскар за најбољу глумицу у споредној улози.

Филмографија 

|-
| 1996. || Време за убијање ||-{A Time to Kill}- || медицинска сестра||
|-
| 1997. || Шести човек ||-{The 6th Man}-|| Нативити Вотсон||
|-
| 1999. || Никад пољубљена ||-{Never Been Kissed}-|| Синтија||
|-
| 1999. || Бити Џон Малкович ||-{Being John Malkovich}-|| жена у лифту||
|-
| 1999. || Пандур лоповских навика ||-{Blue Streak}-|| Шона||
|-
| 2000. || Небо пада||-{The Sky Is Falling}-|| медицинска сестра бр. 2||
|-
| 2000. || Све на свом месту ||-{Everything Put Together}-|| медицинска сестра Б||
|-
| 2000. || Девица уживо ||-{American Virgin}-|| Агнес Ларџ||
|-
| 2000. || С које си планете? ||-{What Planet Are You From?}-|| медицинска сестра||
|-
| 2000. || Кућа велике маме ||-{Big Momma's House}-|| Твила||
|-
| 2000. || Четири пса играју покер||-{Four Dogs Playing Poker}-|| Конобарица||
|-
| 2001. || Заљубљени Дон Жуан ||-{Sol Goode}-|| службеница||
|-
| 2002. || Спајдермен || -{Spider-Man}-||радница ||
|-
| 2003. || Правна плавуша 2 ||-{Legally Blonde 2: Red, White & Blonde}-|| чувар||
|-
| 2003. || Специјалци ||-{S.W.A.T.}-|| комшиница ||
|-
| 2003. || Неваљали Деда Мраз ||-{Bad Santa}-|| Опал||
|-
| 2004. || Састанак са Тедом Хамилтоном ||-{Win a Date with Tad Hamilton!}-|| Џанин||
|-
| 2004. || Против свих правила ||-{Breakin' All the Rules}-|| стилисткиња||
|-
| 2005. || Тренер за пример ||-{Coach Carter}-|| госпођа Бетл||
|-
| 2005. || Време невиности ||-{Pretty Persuasion}-|| жена||
|-
| 2005. || Школа плеса и завођења Мерилин Хочкис ||-{Marilyn Hotchkiss' Ballroom Dancing and Charm School}-|| Аиша Леброн||
|-
| 2005. || Мис тајни агент 2: опасна и заносна ||-{Miss Congeniality 2: Armed & Fabulous}-|| продавачица ||
|-
| 2005. || Салон лепоте ||-{Beauty Shop}-|| важна муштерија||
|-
| 2006. || Пулс ||-{Pulse}-|| газдарица||
|-
| 2008. || Прилично ружни људи ||-{Pretty Ugly People}-|| Мери||
|-
| 2009. || Седам живота ||-{Seven Pounds}-|| Кејт||
|-
| 2009. || Љубав на први штуцај||-{The First Time (Love At First Hiccup)}-|| госпођа Хембрик||
|-
| 2009. || Одвуци ме у пакао ||-{Drag Me to Hell}-|| радница у банци||
|-
| 2009. || Солиста ||-{The Soloist}-|| узнемирена жена||
|-
| 2009. || Најважнији је Пек ||-{Just Peck}-|| учитељица ||
|-
| 2009. || Ноћ вештица 2 ||-{Halloween II}-|| медицинска сестра Данијелс||
|-
| 2009. || Суботње вече у малом граду ||-{Small Town Saturday Night}-|| Ронда Дули||
|-
| 2010. || Вечера за идиоте ||-{Dinner for Schmucks}-|| Мадам Нора||
|-
| 2011. || Служавке ||-{The Help}-|| Мини Џексон|| Оскар за најбољу споредну глумицуЗлатни глобус за најбољу споредну глумицу у играном филму Награда BAFTA за најбољу глумицу у споредној улозиНаграда Удружења телевизијских филмских критичара за најбољу глумицу у споредној улози Награда Удружења филмских глумаца за најбољу глумицу у споредној улози
|-
| 2011. || Породичне тајне ||-{Peep World}-|| Алисон||
|-
| 2011. || Лепак за муве ||-{Flypaper}-|| Меџ Вигинс||
|-
| 2012. || Разбијени од алкохола ||-{Smashed}-|| Џени||
|-
| 2013. || Перси Џексон: Море чудовишта ||-{Fruitvale Station}-|| Марта (глас) ||
|-
| 2013. || Станица Фрутвејл ||-{Percy Jackson: Sea of Monsters}-|| Марта||
|-
| 2013. || Ледоломац ||-{Snowpiercer}-|| Тања||
|-
| 2013. || Рај ||-{Paradise}-|| Лорај||
|-
| 2014. || Покрени се ||-{Get On Up}-|| тетка Хани||
|-
| 2014. || Фантастична Гили Хопкинс ||-{The Great Gilly Hopkins}-|| Кејт||
|-
| 2015. || Црно или бело ||-{Black or White}-|| Роуена Џеферс||
|-
| 2015. || Очеви и ћерке ||-{Fathers and Daughters}-|| др Корман||
|-
| 2015. || Трилогија Другачија: Побуњени ||-{The Divergent Series: Insurgent}-|| Џоана Рејес||
|-
| 2016. || Трилогија Другачија: Одани - Први део ||-{The Divergent Series: Allegiant}-|| Џоана Рејес||
|-
| 2016. || Зоотрополис — град животиња ||-{Zootopia}-||гђа Отертон ||
|-
| 2016. || Слободан свет ||-{The Free World}-|| Линда Воркман ||
|-
| 2016. || Неваљали Деда Мраз 2 ||-{Bad Santa 2}-|| Опал||
|-
| 2016. || Невидљиви фактори ||-{Hidden Figures}-|| Дороти Вон||
|-
| 2017. || Колиба ||-{The Shack}-|| Папа||
|-
| 2017. || Злочини у малом граду ||-{	Small Town Crime}-|| Кели Бенкс||такође извршна продуценткиња
|-
| 2017. || Надарена ||-{Gifted}-|| Роберта Тејлор ||
|-
| 2017. || Облик воде ||-{The Shape of Water}-|| Зелда Фулер ||
|-
| 2019. || Кева || -{Ma}- || Сју Ен „Кева” Елингтон ||
|-
|2020. || Напред ||-{Onward}-|| Кори (глас) || 
|-
|2021. || Громовнице ||-{Thunder Force}-|| Емили Стантон / Бинго ||
|}

Спољашње везе 

 

Рођени 1972.
Афроамерички глумци
Добитници награде Златни глобус
Добитници награде БАФТА
Добитнице награде Оскар за најбољу глумицу у споредној улози
Биографије живих особа